St. John the Baptist Church ist der Name folgender Kirchen:

in Australien:
 St John the Baptist Church (Canberra)

in Neuseeland:
 St John the Baptist Church (Christchurch)

im Vereinigten Königreich
 St John the Baptist’s Church (Aldford), Cheshire
 St John the Baptist’s Church (Allington), Wiltshire
 St John the Baptist’s Church (Arkholme), Lancashire
 St John the Baptist’s Church (Bollington), Cheshire
 St John the Baptist’s Church (Broughton), Lancashire
 St John the Baptist Church (Burscough), Lancashire
 St John the Baptist Church (Cardiff), Wales
 St John the Baptist’s Church (Chester), Cheshire
 St John the Baptist’s Church (Clayton), West Sussex
 St John the Baptist’s Church (Crawley), West Sussex
 St John the Baptist’s Church (Earlestown), Merseyside
 St John the Baptist’s Church (Flookburgh), Cumbria
 St John the Baptist’s Church (Guilden Sutton), Cheshire
 St John the Baptist’s Church (Hove), East Sussex
 St John the Baptist’s Church (Knutsford), Cheshire
 St John the Baptist’s Church (Mongewell), Oxfordshire
 St John the Baptist Church (Penistone), South Yorkshire
 St John the Baptist Church (Porthcawl), Wales
 St John the Baptist’s Church (Smallbridge), Greater Manchester
 St John the Baptist’s Church (Smallwood), Cheshire
 St John the Baptist (Brighton), East Sussex

in den Vereinigten Staaten:
 St. John the Baptist Church (Angoon, Alaska), NRHP-ID-Nr. 80004589
 St. John the Baptist Church (Manhattan), New York
 St. John the Baptist Church (Pawtucket, Rhode Island), NRHP-ID-Nr. 83003855

Siehe auch:
 St. John the Baptist Catholic Church
 St. John the Baptist Roman Catholic Church